Annesley ist der Familienname folgender Personen:

 Francis Annesley, Viscount Valentia (1585–1660), anglo-irischer Politiker
 Samuel Annesley (1620–1696), puritanischer Pastor

Annesley bezeichnet auch:
 Annesley (Automobilhersteller), ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Annesley (Nottinghamshire), Ortschaft im Ashfield District, Nottinghamshire, England

Siehe auch:
 Baron Annesley
 Ainslie
 Ainslee
 Ainsley
 Aynsley